Véronique Billat
Paul Billat